Урош Стојановић (Београд, 23. августа 1995) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Жарково
 Куп Београда : 2016.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Леви бекови у фудбалу